MCG 1-2-16 — одно из названий следующих галактик:
 NGC 113
 NGC 138